Yamak steht für:

 Yamak (Stamm), ein Stamm im Osmanischen Reich

Yamak ist der Familienname folgender Personen:

 Kemal Yamak (1924–2009), türkischer General
 Meryem Yamak (* 1962), deutsche Fußballspielerin